La denominación Condado de Hyde puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Hyde, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Hyde, condado de Dakota del Sur.